Вернон () — город в южной части региона Британская Колумбия, Канада.

Расположен в долине Оканаган между озёр Суон, Каламалка и Оканаган в 46 км от города Келоуна. Назван в честь , одного из членов законодательного собрания Британской Колумбии, который в своё время принимал активное участие в основании поселения. Официальная дата открытия города — 30 декабря 1892 года. В соответствии с последней переписью населения численность жителей составляет 40 116 человек (данные 2016 года). В 2005 году, в одном из выпусков передачи The Early Show, Вернон был назван шестым самым подходящим в Северной Америке городом для жизни на пенсии — исследование проводилось журналом Consumer Reports.

Города-побратимы 
 Франкенбург-на-Хаусруке, Австрия
 Модесто, США
 Сен-Ламбер, Канада
 Тавуллия, Италия
 Томе, Япония

Климат

Примечания

Ссылки 
 City of Vernon — официальный сайт

Населённые пункты, основанные в 1892 году